«Полите́хника Яссы» () — румынский футбольный клуб из города Яссы, выступающий в Лиге II. Основан в 2010 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Эмил Александреску», вмещающем 11 390 зрителей.

История

Основание и первые годы (2010–2014) 
Клуб основан в 2010 году на месте прекратившего существование клуба «Политехника Яссы» и получил название «АКСМУ Политехника Яссы». 

Летом 2011 года клуб сменил название на «КСМ Студенцеск Яссы» или просто «КСМС Яссы». Во второй половине сезона 2011/12 бывший румынский футболист Флорин Пруня был назначен президентом клуба. С момента своего создания команда начала выступать в Лиге II, втором по силе дивизионе Румынии и во второй год существования, став победителем турнира, добилась права дебютировать в высшей лиге в сезоне 2012/13.

29 августа 2012 года Ливиу Чоботариу был назначен главным тренером. Сезон 2012/13 команда завершила на 17-м месте и вылетела обратно в Лигу II.

Возвращение в высшую лигу (с 2014 года) 
В сезоне 2013/14 «Политехника» заняла 1-е место в Лиге II и вернулась в Лигу I. В сезоне 2014/15 клуб впервые сыграл в кубке лиги, победив сначала «Тыргу-Муреш» 2:0, а потом «ЧФР Клуж» 4:2, но в четвертьфинале проиграли будущему обладателю кубка «Стяуа» 0:3.

Сезон 2015/16 стал одним из лучших в короткой истории «Политехники» и в истории футбола Яссы. Команда заняла 7-е место в Лиге I и вышла в Лигу Европы УЕФА 2016/17 под руководством итальянского тренера Николо Наполи, в состав которой входили такие опытные игроки, как Андрей Кристя, Боян Голубович, Ионуц Войку и Бранко Граховац. Во втором раунде Лиги Европы «Политехника» встретилась с хорватской командой «Хайдук Сплит», и после ничьей 2:2 в Яссах они потерпели поражение в Сплите 1:2.

22 июля 2016 года клуб объявил о смене названия с «КСМ Студенцеск Яссы» на «КСМ Политехника Яссы», имя более тесно связанное с футбольной традицией Яссы.

В июне 2017 года команду покидает президент Флорин Пруня, после пяти лет руководства «Политехникой». Адриан Амбрози был впоследствии назначен на должность президента. После ряда крупных отъездов, когда команду покинули Лукач Буле и Дайсукэ Сато, «Политехника» приступила к серьёзному усилению состава и подписала контракты с несколькими иностранными футболистами: Денис Русу, Камер Кяка, Лувага Кизито и Платини.

В сезоне 2017/18 «Политехника» заняла 6-е место, таким образом, повторив лучший результат своего предшественника «Политехника Яссы».

11 июля 2018 года клуб объявил, что получил право использовать логотип и название футбольного клуба «Политехника Яссы», что считается первым шагом в плане восстановления полной идентичности клуба, а следующим является восстановление рекордов.

История названий клуба

Достижения 
Лига II
  Победитель (2): 2011/12, 2013/14

Статистика выступлений в чемпионатах Румынии

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Политехника Яссы», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Андрей Хергелигиу (2010—2014)
  Александру Крету (2010—2016)
  Нарсис Бэдич (2010—2020)
  Рэзван Тинку (2011—2013)
  Клаудиу Тудор (2011—2013)
  Александру Чукур (2011—2013, 2014—2015, 2016—2017)
  Мариус Онофраш (2011—2014)
  Юлиан Владу (2011—2014)
  Александру Цигэнашу (2012—2017)
  Милан Митич (2013, 2014—2017)
  Овидиу Михалаче (2013—)
  Ионуц Войку (2014—2017)
  Лукач Буле (2014—2017)
  Бранко Граховац (2014—2017)
  Андрей Энеску (2015—2016)
  Боян Голубович (2015—2016, 2017)
  Василе Георге (2015—2017)
  Мэдэлин Чукэ (2015—2017)
  Космин Фрэсинеску (2015—)
  Габриэль Босой (2014—2019)
  Кэтэлин Стефэнеску (2016—2017, 2017—2019)
  Андрей Кристя (2016—2018, 2019—)
  Камер Кяка (2017—2018, 2018—2019)
  Платини (2017—2018, 2018—)
  Ионуц Чойнак (2017—2019)
  Ионуц Панцыру (2017—2019)
  Андрей Син (2017—2019)
  Денис Русу (2018—2020)
  Дейвер Вега (2021—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Яссы
Футбольные клубы Румынии